Valleroy (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Valleroy (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Valleroy (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia